Kramarenko ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Grigorjewitsch Kramarenko (* 1955), sowjetischer Ringer